«You Don’t Have to Say You Love Me» —  песня. Была изначально написана на итальянском языке и называлась «Io che non vivo (senza te)». Авторами были композитор  и поэт-песенник Вито Паллавичини. В 1966 году её записала по-английски британская певица Дасти Спрингфилд. Её версия была издана как сингл, который достиг 1 места в Великобритании (в UK Singles Chart) и 4 места в США.

Позже песню записал и выпустил как сингл Элвис Пресли. Его версия достигла 11 места в США (в октябре 1970 года в Billboard Hot 100) и 9 места в Великобритании (в январе 1971 года).

Продажи и сертифиикации 
Версия Элвиса Пресли

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1966 года
Синглы 1970 года
Синглы 1988 года
Песни Элвиса Пресли
Песни Дасти Спрингфилд
Песни Луиса Мигеля
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Песни 1965 года
Синглы Philips Records
Сентиментальные любовные песни